

Алексієвська сільська рада — сільське поселення, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Алексієвська сільська рада — сільське поселення, Благоварський район, Башкортостан
 Алексієвська сільська рада — сільське поселення, Благовіщенський район, Алтайський край
 Алексієвська сільська рада — сільське поселення, Глушковський район, Курська область
 Алексієвська сільська рада — сільське поселення, Петропавловський район, Алтайський край
 Алексієвська сільська рада — сільське поселення, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Алексієвська сільська рада — сільське поселення, Уфимський район, Башкортостан
 Алексієвська сільська рада — колишнє сільське поселення, Пономарьовський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Олексіївська сільська рада